La congrégation des sœurs de la Charité de Montréal, ou Sœurs Grises,  est un ordre religieux fondé par sainte Marguerite d'Youville.
 Dans la mythologie grecque, les Grées sont parfois appelées « Sœur grises ».